Johanna van Engeland (22 juli 1210 - Havering-atte-Bower, 4 maart 1238) was de oudste dochter van Isabella van Angoulême en haar eerste echtgenoot Jan zonder Land. Zij trouwde in 1221 met Alexander II van Schotland, maar zij had geen kinderen.

Levensloop
Johanna werd grootgebracht aan het hof van Hugo X van Lusignan, zij was aan hem beloofd voor een huwelijk op zeer jonge leeftijd, als compensatie van een eerder voorgenomen huwelijk met haar moeder, Isabella van Angoulême. Echter na de dood van Jan zonder Land, besloot Isabella alsnog met Hugo X te trouwen en werd Johanna terug naar Engeland gezonden. Daar werd onderhandeld over een huwelijk met Alexander II van Schotland.

Zij en Alexander huwden op 21 juni 1221 in de Kathedraal van York. Alexander was drieëntwintig jaar en Johanna bijna elf jaar. Ze kregen geen kinderen, Johanna stierf in de armen van haar broer in Havering-atte-Bower in 1238 en werd begraven in de abdij van Tarrant Crawford in Dorset.

Voorouders

Referenties

Huis Plantagenêt
Partner van de koning van Schotland
Persoon in de 13e eeuw